Sabauda – della Casa Savoia
 Sabauda – della Sabaudia
 1115 Sabauda – asteroide